Vibrac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Vibrac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes